Гимн Италии — один из главных государственных символов Италии, наряду с флагом и гербом. Гимном современной Италии является «Песнь итальянцев» (), также известная под именами «Братья Италии» () по словам первой строки и «Гимн Мамели» () по имени автора. Текст гимна был написан осенью 1847 года Гоффредо Мамели, музыка была написана Микеле Новаро немного позднее. «Песнь итальянцев» де-юре стала национальным гимном только 15 ноября 2017 года.

Другие варианты гимна 
В период с 1861 по 1946 годы гимном Королевства Италия являлся Королевский марш (). Однако он был отменён в связи с ликвидацией монархии в Италии, а также в связи с тем, что ассоциировался с фашистским прошлым страны. «Братья Италии» стал национальным гимном де-факто с 1946 года. В 1990-х годах шли споры о замене данного гимна другим, более подходящим, каким являлся, на взгляд противников Fratelli d’Italia, гимн Va' pensiero на музыку Джузеппе Верди. Сторонники же данного гимна утверждали, что не имеет смысла менять гимн с шестидесятилетней историей. Согласно итогам референдума, гимном Италии де-факто был оставлен Fratelli d’Italia.

В 2006 году в конституционной комиссии Сената Италии обсуждался законопроект, предусматривающий принятие текста и музыки Fratelli d’Italia в качестве национального гимна и в том же году был подготовлен законопроект, предусматривающий внесение поправки в статью 12 Конституции Италии, а именно добавку пункта: «Гимном Республики является „Братья Италии“». В 2008 году аналогичные законопроекты рассматривались в палате депутатов, однако, решение по внесению соответствующей поправки в Конституцию было принято окончательно только в 2017 году.

В июне 2012 года был одобрен законопроект, который требует в школах преподавать в качестве национального гимна текст «Братья Италии».

Текст

Примечания 

 Музыка гимна (без слов)
 Гимн Италии. Русская версия и история

Государственные символы Италии
Италия